Alicia McCormack (1983) – pallanuotista australiana
 Betsy Nagelsen McCormack (1956) – tennista statunitense
 Catherine McCormack (1972) – attrice inglese
 Chris McCormack (1973) – triatleta australiano
 Conor McCormack (1990) – calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Darren McCormack (1988) – calciatore scozzese, di ruolo difensore 
 Declan McCormack (1999) – sciatore alpino canadese
 Eric McCormack (1963) – attore canadese naturalizzato statunitense
 Fionnuala McCormack, nata Fionnuala Britton (1984) – mezzofondista, siepista e maratoneta irlandese
 Gary McCormack (...) – bassista britannico
 Jessica McCormack (1989) – ex cestista neozelandese
 John McCormack, (1884-1945) – tenore irlandese naturalizzato statunitense
 John McCormack (1935-2014) – pugile britannico
 Mary McCormack, propr. Catherine McCormack (1969) – attrice statunitense
 Mike McCormack, propr. Michael Joseph McCormack (1930-2013) – giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Mike McCormack (1965) – scrittore irlandese
 Patty McCormack, nata Patricia Ellen Russo (1945) – attrice statunitense di origine italiana
 Pete McCormack (1965) – regista cinematografico, sceneggiatore, musicista e scrittore britannico naturalizzato canadese
 Ross McCormack (1986) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Ryan McCormack (1979) – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana